Кула́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі району Турара Рискулова Жамбильської області Казахстану. Адміністративний центр — аул Кулан.

Населення — 15714 осіб (2009; 13621 в 1999).

Колишні назви аулів Каракат — Октябрчарва, Кулан — Лугове.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи району Турара Рискулова